Francisco II del Sacro Imperio Romano Germánico (Florencia, Toscana, 12 de febrero de 1768-Viena, Imperio austríaco, 2 de marzo de 1835) fue el último emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, como Francisco II (1792-1806) y el primero de Austria, como Francisco I (1804-1835).

En 1804, se convirtió en emperador de Austria, título que mantuvo hasta su muerte en 1835. Durante dos años (1804-1806), Francisco aunó dos dignidades imperiales, austríaca y germánica —por lo que fue motejado Doppelkaiser ("Doble Emperador")—, siendo el primer y único soberano en hacerlo. En 1806, como consecuencia de su derrota en la batalla de Austerlitz, suprimió el Sacro Imperio Romano Germánico, llevando a su desaparición.

Francisco continuó oponiéndose a Francia durante las guerras napoleónicas y sufrió varias derrotas más después de Austerlitz. El matrimonio por poder de su hija María Luisa con Napoleón en 1810, fue su derrota personal más severa. Después de la abdicación de Napoleón luego de la Guerra de la Sexta Coalición, Austria participó como miembro destacado de la Santa Alianza en el Congreso de Viena —más tarde dirigido por el canciller de Francisco, Klemens von Metternich— el cual culminó en un nuevo mapa de Europa y en la restauración de los antiguos dominios de Francisco (excepto el Sacro Imperio Romano).

Primeros años 

Francisco nació en Florencia, Toscana, hijo mayor de Leopoldo II (1747-1792) y de la infanta María Luisa de España (1745-1792). Por lado paterno era nieto de la emperatriz María Teresa I de Austria y del emperador Francisco I (de quién recibió su nombre), mientras que por lado materno lo era del rey Carlos III de España y María Amalia de Sajonia. También era sobrino de la reina María Antonieta de Austria, del emperador José II, y del rey Carlos IV de España. Tuvo una infancia feliz rodeado de sus muchos hermanos.  

Sabiendo que podría llegar a ser emperador ya que su tío José II no tenía hijos, en 1784 el joven archiduque fue enviado a la corte imperial de Viena para educarlo y prepararlo para su futuro papel. El emperador José II se hizo cargo de su educación y progreso. El nuevo régimen significó un fuerte contraste con la indulgente disciplina de la corte florentina de su padre. El emperador escribió que Francisco era "lento en crecimiento" y era "ni más ni menos que el hijo de una madre consentida". 

Después de la muerte de José II en 1790, su padre se convirtió en emperador. Sin embargo, su salud empeoró gradualmente a principios de 1792 y murió el 1 de marzo de ese año a la edad de 44. Francisco, de 24 años, le sucedió cómo emperador.

Reinado 
Durante su mandato su mano derecha fue Metternich, conductor del Congreso de Viena, cuya relevante gestión devolvió a la corona austriaca los territorios que habían sido ocupados. Francisco, que era un convencido reaccionario, asentó su poder sobre medidas de represión policíaca y censura, para conjurar la amenaza del liberalismo. En esa tarea contó con la ayuda inestimable de Metternich, con quien llegó a identificarse plenamente en los años finales del reinado.

Enfrentamientos con Francia 
Tras la caída del rey Luis XVI de Francia, el Imperio participó de forma destacada en las sucesivas coaliciones contra la Francia revolucionaria, saldadas con pérdidas territoriales para el emperador. Posteriormente se vio inmerso con el resto del continente en el conflicto contra Napoleón Bonaparte. Participó en el Congreso de Viena y se asoció con la Santa Alianza. 

En 1804 Francisco I había tomado el título de Emperador de Austria y el 6 de agosto de 1806, había decretado la desaparición del Sacro Imperio Romano Germánico, que había regido desde 1792, tras el ultimátum de Napoleón. El Imperio austriaco era el resultado de la acumulación de una serie de posesiones territoriales entre las que, aparte de los propios territorios austriacos, había que añadir los reinos de Hungría, Bohemia y Dalmacia, las provincias italianas de Lombardía y Venecia, la zona de Galitzia y Cracovia y los ducados de Salzburgo y Bucovina. 

Tras la celebración del matrimonio entre su hija, María Luisa de Habsburgo-Lorena, con Napoleón en 1810, el Imperio austriaco se mantuvo al lado de Francia durante un período, pero finalmente, en 1813, Francisco I tuvo que aliarse con Prusia y Rusia para hacer frente a la pretendida hegemonía de Napoleón Bonaparte sobre Europa, alianza que se mantuvo hasta la derrota definitiva del emperador francés en la batalla de Waterloo en junio de 1815.

Matrimonios 

Francisco contrajo matrimonio en cuatro ocasiones:
El 6 de enero de 1788 se casó por primera vez con la duquesa Isabel Guillermina de Württemberg (1767-1790), hija de Federico II Eugenio de Wurtemberg y Federica de Brandeburgo-Schwedt. El matrimonio resultó ser sumamente feliz y dos años después, a principios de 1790, los archiduques esperaban el nacimiento de su primer hijo. En febrero de ese año, la princesa entró en trabajo de parto. El alumbramiento fue largo y difícil, por lo que tuvieron que utilizar fórceps, con lo cual el cerebro del bebé resultó seriamente dañado. Finalmente a Isabel le sobrevinó una hemorragia incontrolable que acabó con su vida. Su única hija, la archiduquesa Luisa Isabel Francisca, murió un año después de su nacimiento.
Siete meses después de la muerte de su primera esposa, Francisco desposó a su prima hermana, la princesa María Teresa de las Dos Sicilias (1772-1807), hija de sus tíos Fernando I de las Dos Sicilias y María Carolina de Austria. Francisco había desarrollado una inclinación hacía la melancolía, era tímido, serio y cerrado, mientras que María Teresa era una persona alegre, dominante y de temperamento fuerte. Sin embargo, a pesar de sus diferentes personalidades, el matrimonio también fue descrito como feliz. A lo largo de diecisiete años de matrimonio, la pareja trajo al mundo un total de doce hijos. María Teresa falleció el 13 de abril de 1807 en Viena, por complicaciones durante el parto de su hija menor Amelia, a los 34 años.
En enero de 1808, Francisco se casó con otra prima, la princesa María Luisa de Austria-Este (1787-1816), con quien no tuvo hijos.
A la muerte de María Luisa en 1816, Francisco se casó con la princesa Carolina Augusta de Baviera (1792-1873). Este matrimonio no tuvo hijos.

A su muerte, el 2 de marzo de 1835 en Viena, le sucedió su hijo Fernando I.

Descendencia

Ancestros

Títulos, órdenes y empleos

Títulos 
 12 de febrero de 1768-20 de febrero de 1790: Su Alteza Imperial el archiduque Francisco (Franz) de Austria.
 20 de febrero de 1790-1 de marzo de 1792: Su Alteza Imperial y Real el archiduque Francisco (Franz), Príncipe Imperial de Austria y Príncipe Real de Hungría.
 1 de marzo de 1792-11 de agosto de 1804: Su Majestad Imperial y Real el Sacro Romano Emperador, Rey de Hungría y Bohemia, etc.
 11 de agosto de 1804-6 de agosto de 1806: Su Majestad Imperial y Real el Sacro Romano Emperador, Emperador de Austria, Rey de Hungría y Bohemia, etc.
 6 de agosto de 1806-2 de marzo de 1836: Su Majestad Imperial y Real el Emperador de Austria, Rey de Hungría y Bohemia, etc.
Desde 1806 hasta su fallecimiento, la titulatura completa fue:Wir, Franz der Erste, von Gottes Gnaden Kaiser von Österreich, König zu Jerusalem, Hungarn, Böheim, Dalmazien, Croatien, Slavonien, Galizien und Lodomerien; Erzherzog zu Österreich, Herzog von Lothringen, zu Salzburg, zu Würzburg und in Franken, zu Steyer, Kärnthen und Krain; Großherzog von Krakau; Großfürst zu Siebenbürgen; Markgraf in Mähren; Herzog zu Sandomir, Massovien, Lublin, Ober- und Niederschlesien, zu Auschwitz und Zator, zu Teschen und zu Friaul; Fürst zu Berchtoldsgaden und Mergentheim; gefürsteter Graf zu Habsburg, Tyrol, Kyburg, Görz und Gradiska; Markgraf zu Ober- und Niederlausitz und in Istrien; Herr der Lande Vollhynien, Podlachein und Berzesz, zu Triest, zu Freudenthal und Eulenburg und auf der Windischen Mark etc. etc. etc.En español:Nos, Francisco (Franz) Primero, por gracia de Dios, Emperador de Austria, Rey de Jerusalén, Hungría, Bohemia, Dalmacia, Croacia, Eslavonia, Galitzia y Lodomeria; Archiduque de Austria, Duque de Lorena, de Salzburgo, de Wurzburgo y en Franconia, de Estiria, Carintia y Carnolia; Gran Duque de Cracovia; Gran Duque de Transilvania, Margrave de Moravia; Duque de Sandomir, Masovia, Lublin, Alta y Baja Silesia, de Auschwitz y Zator, de Teschen y de Friuli; Príncipe de Berchtoldsgaden y Mergentheim, Conde principesco de Habsburgo, Tirol y Kirburgo, Gorizia y Gradisca; Margrave de la Alta y Baja Lusacia y en Istria; Señor de las Tierras de Volinia, Podlachein y Berzesz, de Trieste, de Freudenthal y Eulenburg y de la Marca Víndica etc. etc. etc.

Órdenes

Empleos militares 
 Coronel propietario (Inhaber) del Imperial y Real Regimiento de Infantería de línea n.º1 (Moravo) del Ejército Imperial y Real. 
 Coronel propietario (Inhaber) del Regimiento de Cazadores del Ejército Imperial y Real. 
 Coronel propietario (Inhaber) del Imperial y Real Regimiento de Coraceros n.º1 del Ejército Imperial y Real. 
 Coronel propietario (Inhaber) del Imperial y Real Regimiento de Caballería n.º1 del Ejército Imperial y Real. 
 Coronel propietario (Inhaber) del Imperial y Real Regimiento de Húsares n.º1 del Ejército Imperial y Real. 
 Coronel propietario (Inhaber) del Imperial y Real Regimiento de Ulanos n.º4 del Ejército Imperial y Real.

Véase también 
 Guerras Napoleónicas
 Juicio de Napoleón sobre Francisco II del Sacro Imperio Romano Germánico y I de Austria

Referencias

Enlaces externos 

Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Emperadores del Sacro Imperio de la dinastía Habsburgo
Emperadores de Austria
Reyes de Hungría (Casa de Habsburgo-Lorena)
Reyes de Bohemia (Casa de Habsburgo-Lorena)
Grandes maestres de la Orden del Toisón de Oro (Rama austríaca)
Casa de Austria
Duques de Limburgo
Condes de Henao
Grandes maestres de la Real Orden de San Esteban de Hungría
Miembros de la Orden de la Jarretera
Grandes cruces de la Orden militar de María Teresa
Duques de Luxemburgo
Grandes maestres de la Orden imperial de Leopoldo
Coroneles propietarios del Ejército del Imperio austríaco
Reyes de Hungría del siglo XVIII
Reyes del Reino Lombardo-véneto
Grandes maestres de la Orden imperial de la Corona de Hierro
Caballeros grandes cruces de la Orden de Carlos III
Nacidos en Florencia
Fallecidos en Viena
Católicos de Austria
Caballeros de la Orden del Elefante
Caballeros grandes cruces de la Orden de la Espada